PIO steht als Abkürzung für:

 Person of Indian Origin, Rechtsstatus in Indien, siehe Non-resident Indian und Person of Indian Origin
 Pilot Induced Oscillation, Reaktion eines Flugzeugs auf zu starke Steuerungsimpulse
 Pontificio Istituto Orientale (P.I.O.), siehe Päpstliches Orientalisches Institut
 Presse- und Informationsoffizier, militärische Dienstpostenbezeichnung
 Programmed Input/Output, Zugriffsprotokoll für ATA-Festplatten
 Z80 PIO, Computerschnittstelle
 Flughafen Pisco, Militärflugplatz der Peruanischen Armee (IATA-Code)

Pio steht für:
 die italienische Form des männlichen Vornamens Pius, siehe Pius #Vorname Pio
 Pio (Einheit), italienisches Flächenmaß
 Pio (Film), Spielfilm von Jonas Carpignano aus dem Jahr 2017
 Pio (Fluss), Fluss auf Neuguinea
 Pio Point, Landspitze von Bird Island im Südatlantik

Pio ist der Familienname folgender Personen:
 Berardo Pio (* 1966), italienischer Historiker

 Giovanni Battista Pio (1460–1540), italienischer Humanist
 Louis Pio (1841–1894), dänischer Sozialistenführer
 Rodolfo Pio (1500–1564), italienischer Kardinal

Abkürzung